Anne-Katrin Hoffmann (* 1971 in Düsseldorf) ist eine deutsche Auktionatorin, Sachverständige und Gemmologin.

Leben 
Anne-Katrin Hoffmann besuchte die Fachschule für Wirtschaft in Velbert, die sie als Betriebswirtin abschloss. Sie machte eine Ausbildung zur Gemmologin und staatlich geprüften Diamanten- und Edelsteingutachterin bei der Deutschen Gemmologischen Gesellschaft in Idar-Oberstein.

Als 16-Jährige begann Hoffmann ihre Karriere als Aushilfe in einem Auktionshaus in Köln. Ihre erste Auktion leitete sie im Alter von 24 Jahren. Ab 1997 war sie am Aufbau eines neuen Auktionshauses in Berlin beteiligt. 2003 wechselte sie als Leiterin des Marketing in den Automobilbetrieb Rappold Karosseriewerke in Wülfrath, der unter anderem Bestattungsfahrzeuge herstellt.

Seit 2010 beschäftigt sie sich erneut hauptberuflich mit Auktionen. Sie unterhielt 2013 ein Büro in der Wülfrather Fußgängerzone mit einem achtköpfigen Team. Deutschlandweite Bekanntheit erreichte Hoffmann durch ihre Auftritte als Expertin in der ZDF-Sendereihe Bares für Rares, wo sie in der siebten Staffel ab 2016 vor allem historischen und neuzeitlichen Schmuck bewertete.

Weblinks 
 Internetauftritt Versteigerin Anne-Katrin Hoffmann.

Einzelnachweise 

Auktionator
Person (Sachverständigenwesen)
Person (ZDF)
Deutscher
Geboren 1971
Frau